F592 oder F 592 steht für:
 Andromeda (F592), ehemals USS Wesson (DE-184), italienischer Geleitzerstörer, siehe USS Gandy (DE-764)
 Carlo Margottini (F592), italienische Fregatte, siehe FREMM#Einheiten

F592